En Pologne, Witowice peut faire référence à : 

 Witowice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Witowice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Witowice, un village de la voïvodie de Lublin,
 Witowice, un village de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Witowice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.